Де Рошфор () - французская фамилия. Известные носители:

 Де Рошфор, Константин Николаевич (1875—1961) — русский архитектор эпохи модерна, коллекционер и публицист.
 Де Рошфор, Николай Иванович (1846—1905) — русский архитектор, инженер и теоретик архитектуры.